ФТ — аббревиатура. Может означать:

 ФТ — федеральная территория
 Фт — сокращённо «Фут» — единица измерения длины в английской системе мер.
 ФТ (фотоаппарат) — панорамные фотоаппараты Красногорского механического завода.